Кра́сная Го́рка — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в южной части района, в лесной местности вблизи р. Курея, около нежилой деревни Серебрено.

Уличная сеть представлена улицами ул. Дружбы и ул. Молодёжная.

История 
Первое упоминание — 1498 г. как дер. Горка Квашенкина Щирского погоста Шелонской пятины (Ефимов 2007).

С 1941 г. — в фашистской оккупации. 2 ноября 1943 г. деревню сожгли фашисты.
  
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Красная Горка вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Квашеногорский сельский клуб (1959, 1960), Красногорский сельский клуб (1967). Квашеногорская сельская библиотека (1960). Лавка (1885). Квашенкино-Горская школа Императорского воспитательного дома (открыта в 1883 году, 1892).

Почтовое отделение, обслуживающее д. Красная Горка, — 181130; расположено в районном центре п. Новоселье.

Транспорт 
Деревня доступна по автодороге 58Н-036, а также по просёлочным дорогам.

Остановка «Красная Горка», ходят (на декабрь 2019) маршрутные автобусы 105, 492а.

Примечания

Ссылки

Литература 
Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 270.

Населённые пункты Струго-Красненского района